Rainulfo primo vescovo della diocesi di Caserta
 Rainulfo di Alife, cavaliere normanno, conte di Alife e duca di Puglia
 Rainulfo Drengot, primo conte di Aversa, noto anche come Rainulfo I d'Aversa
 Rainulfo II Trincanotte, quarto conte di Aversa, noto anche come Rainulfo II d'Aversa